Barda peut désigner :

Toponymes 
 Barda, une région d'Azerbaïdjan
 Bərdə, un raion d'Azerbaïdjan
  une localité rurale (selo) en Russie

Patronyme 
 Elyaniv Barda, footballeur israélien
 Henri Barda, pianiste français
 Jean-Pierre Barda, chanteur suédois
 Olaf Barda (1909-1971), joueur d'échecs danois

Œuvres audiovisuelles 
 Barda, un film turc
 :da:Barda (rollespilsverden), une série télévisée danoise diffusée sur Danmarks Radio

Personnages de fiction 
Big Barda un personnage de DC Comics membre des New Gods.

Autres 
 Le barda, un équipement militaire devenu expression argotique.
 Le Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), une agence gouvernementale américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme